Fontaine des Pisseurs
Pisseur de code
Pisseur à droite

Voir aussi
Pisseuse